Zevenhuizen, littéralement sept maisons, est le nom de plusieurs localités des Pays-Bas :
 Zevenhuizen, commune de Bunschoten, province d'Utrecht
 Zevenhuizen, commune de Het Hogeland, province de Groningue
 Zevenhuizen, commune de Kaag en Braassem, province de la Hollande-Méridionale
 Zevenhuizen, commune de Kollumerland en Nieuwkruisland, province de Frise
 Zevenhuizen, commune de Westerkwartier, province de Groningue
 Zevenhuizen, commune de Zuidplas, province de la Hollande-Méridionale
 Zevenhuizen, île de Texel

Homonymie de toponyme